„Битката за Тракия“ е наименованието на дерби мачовете между Ботев (Пловдив) и Берое (Стара Загора), двата най-титулувани отбора на територията на българската част от историко-географската област Тракия. Балансът на ниво А група е 39 победи за Ботев, 27 равенства и 38 победи за Берое, при голова разлика 162 на 138 в полза на „канарчетата“.

Най-голямата победа в полза на Ботев е 8-1, а в полза на Берое – 5:2.

Класирания на двата отбора в „А“ група (1948–2020) 

• Общо: Берое се е класирал 17 пъти по-високо, а Ботев 31 (към края на сезон 2019–20).

Източници 

Футболни дербита в България